Avi-Yonah ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Avi-Yonah (1921–2011), israelische Autorin, Malerin und Bildhauerin
 Michael Avi-Yonah (1904–1974), israelischer Archäologe und Kunsthistoriker
 Reuven S. Avi-Yonah (* 1957), israelischer Jurist und Historiker